Сен-Шама́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Салер. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15176.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 19 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 259 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 151 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 102 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 67,5 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 102 активных работали 99 человек (53 мужчины и 46 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 49 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монастырь Сен-Шаман. Основан в 1484 году. Памятник истории с 2001 года
  (XIV век). Памятник истории с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь